;
 New Alresford, ville du Hampshire ;
 Old Alresford, village du Hampshire.